Iharos kann folgende Bedeutungen haben:

Orte
 Iharos, eine Ortschaft im ungarischen Kleingebiet Csurgó

Personen 
Iharos ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Iharoš (* 1996), kroatischer Fußballspieler
 Sándor Iharos (1930–1996), ungarischer Leichtathlet